Грейстонс:

 Грейстонс — прибрежный город в графстве Уиклоу в Ирландии.
 Грейстонс — железнодорожная станция в графстве Уиклоу, Республика Ирландия.